A Double Elopement – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Double Elopement – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Double Elopement – cortometraggio del 1914 diretto da Charles M. Seay
A Double Elopement – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Kalem Company